Серяко́вщина () – село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина).

Населённые пункты Варвинского района